

Geografia 
 Busi (in croato Biševo) – isola della Croazia
 Busi – circoscrizione rurale della Tanzania
 Monte Sei Busi – rilievo collinare nei pressi del Sacrario di Redipuglia
 Torre de' Busi – comune della provincia di Bergamo

Persone 
 Aldo Busi (1948) – scrittore italiano
 Alessandro Busi (1833-1895) – musicista e compositore italiano
 Aurelio Busi, anche Buso, Busso o Bussi (...-...) è stato un pittore italiano del XVI secolo
 Bernardino Busi (1944) – ex calciatore italiano
 Giovanni Busi detto il Cariani (1485-1547) – pittore italiano
 Giulio Busi (1960) – filologo italiano
 Luigi Busi (1837-1884) – pittore italiano 
 Maria Luisa Busi (1964) – giornalista italiana
 Maxime Busi (1999) – calciatore belga

Altro 
 Busi – famiglia storica italiana
 Sceiccato di Busi – ex stato nel Protettorato di Aden